Vellozia est un genre de plantes de la famille des Velloziaceae.

Liste d'espèces

Notes et références 

Genre d'Angiospermes (nom scientifique)
Velloziaceae